Saab 99 var en bilmodel fra Saab, som blev produceret fra 1968 til 1984.

Modellen tilhørte den store mellemklasse, og konkurrerede med bl.a. Audi 80 og BMW 3-serie.

Modellen fandtes med 4-cylindrede benzinmotorer på 1,7, 1,85 og 2,0 liter, de to sidstnævnte i versioner med karburator eller benzinindsprøjtning, og sidstnævnte også i en version med turbolader.

Modellen blev i 1979 afløst af Saab 900, men fortsatte dog alligevel. I 1984 gennemgik den en facelift og blev omdøbt til Saab 90, hvorefter den fortsatte frem til 1987.

Tekniske specifikationer

Kilder

Eksterne henvisninger 

Store mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1968
Biler fra 1960'erne
Biler fra 1970'erne
Biler fra 1980'erne
99